Winterton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Winterton – miejscowość w Nowa Fundlandia i Labrador, w Kanadzie
 Winterton – miejscowość w Republice Południowej Afryki
 Winterton-on-Sea – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk